Кармала — железнодорожный разъезд в Кошкинском районе Самарской области в составе сельского поселения Большая Константиновка.

География 
Находится на железнодорожной линии Ульяновск-Уфа на расстоянии примерно 11 километров по прямой на запад-северо-запад от районного центра села Кошки.

История
Основан в начале XX века при строительстве железной дороге, назван по  местной реке.

Население 
Постоянное население составляло 21 человек (чуваши 67%) в 2002 году, 3 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Кошкинского района